Follmann ist der Name von

Personen
 Anna-Barbara Follmann-Schulz, deutsche Archäologin
 Ewald Follmann (1926–1990), deutscher Fußballspieler
 Hans Follmann (1863–1935), Senatspräsident am Reichsversicherungsamt und am Reichsversorgungsgericht
 Hartmut Follmann (1936–2013), deutscher Biochemiker
 Josef Follmann (1875–1938), deutscher Metallurg und Manager der Stahlindustrie
 Otto Follmann (1856–1926), deutscher Geologe, Paläontologe und Lehrer
 Patrick Follmann (* 1989), deutscher Segler
 Werner Follmann (* 1956), deutscher Jurist und Präsident des Landessozialgerichts

Unternehmen:
 Follmann-Gruppe, Minden

Siehe auch:
 Vollmann
 Folman